Бу́дка (зменшувальна форма від буда) — термін, що має кілька значень:
 Будка — невелика споруда взагалі для тимчасового перебування.
 Сторожова будка — споруда для вартового, сторожа.
 Телефонна будка — споруда для телефонного апарата загального користування.
 Суфлерська будка — приміщення на авансцені для суфлера.
 Трансформаторна будка
 Метеорологічна будка
 Собача будка (конура) — невеличке крите приміщення для собаки.
 Будка — те саме, що тент, півкругле накриття на возі, вантажному автомобілі, човні тощо.
 Будка — кабіна машиніста на паровозі.
 Будка — застаріла назва простого екіпажа з критим верхом (на зразок кибитки).

Топонім 

 Будка — село в Короватицькому районі Гомельської області

 Будка — село в Рославльському районі Смоленської області

Прізвище 
 Блаженний Никита Будка (1877—1949) — церковний діяч, перший єпископ УГКЦ в Канаді, священномученик